

Toponyme

Communes française du Nord 
 Capelle
 Cappel ou Cappelle
Cappelle-Brouck - Cappelle-la-Grande - Armbouts-Cappel - Oost-Cappel - Saint-Jans-Cappel - Saint-Sylvestre-Cappel - Sainte-Marie-Cappel - Wallon-Cappel - Wemaers-Cappel - West-Cappel - Zegerscappel

Autres communes françaises 
 Cappel
Cappel, Moselle

 Capelle
Capelle-Fermont, Pas-de-Calais
Capelle-en-Artois, jusqu'en 1936, ancien nom de Capelle-lès-Hesdin
Capelle-les-Grands, Eure
Capelle-lès-Hesdin, Pas-de-Calais

La Capelle, Aisne
La Capelle, ancienne commune de l'Aveyron, auj. intégrée à Goutrens et à Escandolières
La Capelle, ancienne commune de la Lozère, auj. intégrée à La Canourgue
La Capelle-Balaguier, Aveyron
La Capelle-Bleys, Aveyron
La Capelle-Bonance, Aveyron
La Capelle-Chaniez, ancienne commune de l'Aveyron, auj. intégrée à Cantoin
La Capelle-Saint-Martin, ancienne commune de l'Aveyron, auj. intégrée à Luc-la-Primaube
La Capelle-et-Masmolène, Gard
La Capelle-lès-Boulogne, Pas-de-Calais

Lacapelle-en-Vézie, jusqu'en 1932, ancien nom de Lafeuillade-en-Vézie (Cantal)

Diane-Capelle, Moselle
Florentin-la-Capelle, Aveyron
Frévin-Capelle, Pas-de-Calais 
Saint-Omer-Capelle, Pas-de-Calais
Tilly-Capelle, Pas-de-Calais
Kappelen, Haut-Rhin

Localités d'Allemagne
 Cappel, village de la commune de Wurster Nordseeküste, en Basse-Saxe, intégré au quartier de Cappel-Neufeld.
 Kappeln, ville du Schleswig-Holstein.
 Kapellen, quartier de la ville de Geldern.

Localités de Belgique
 Hendrikkapelle (Henri-Chapelle), commune de Welkenraedt) 
  
 Kapelle-op-den-Bos
  Poelkapelle, commune de Langemark-Poelkapelle
  Sint-Ulriks-Kapelle, commune de Dilbeek

Localité luxembourgeoise 
 Canton de Capellen et le village de Capellen, dans la commune de Mamer

Localités néerlandaises 
 Capelle aan den IJssel, commune de la Hollande-Méridionale
 Sprang-Capelle, commune de Waalwijk
 Vrijhoeve-Capelle, commune de Waalwijk
 Boschkapelle, village de la commune de Hulst
 Kapelle, commune de la province de Zélande
 Kapellebrug, village de la commune de Hulst
 Looperskapelle, village de la commune de Schouwen-Duiveland
 Moerkapelle, village de la commune de Zevenhuizen-Moerkapelle
 Oostkapelle et Westkapelle, villages de la commune de Veere

Localité Suisse
 Kappelen, canton de Berne

Famille protestante 
C'est le nom d'une famille protestante française, qui a fourni des ministres distingués et de savants hébraïsants. Cette famille alimenta également les effectifs de l'académie de Sedan. Louis Cappel de Montgemberg enseignait la théologie dans les tout  premiers temps de l'Académie. Quant à ses neveux Louis Cappel et Jacques Cappel, ils enseignèrent respectivement l'hébreu et la théologie. Le fils de Louis Cappel, Jacques Louis Cappel prit la suite de son père.

Voir aussi 
 , page d'homonymie de noms germaniques.
 les noms avec 
 les noms avec Kapelle, Kappeln,  ou